Kapitanporočnik (izvirno ) je bil vojaški čin v več nemških vojnih mornaricah:
 Kapitanporočnik (Kaiserliche Marine)
 Kapitanporočnik (Reichsmarine)
 Kapitanporočnik (Kriegsmarine)
 Kapitanporočnik (Volksmarine)
 Kapitanporočnik (Bundesmarine)

Glej tudi 
 Stotnik (Nemčija)